Бураново може да се отнася за някое от следните села:

 в България:
 Бураново – в Област Кюстендил, община Кочериново;

 в Русия:
 Бураново – в Алтайски край, Калмански район
 Бураново – в Алтайски край, Тогулски район
 Бураново – в Алтайски край, Уст-Калмански район
 Бураново – в Новосибирска област, Черепановски район
 Бураново – в Удмуртия, Малопургински район.

Вижте също 
 Бурановские бабушки